TGV peut faire référence à :

Technique 
 Train à grande vitesse en général,
 TGV, un train français exploité par la Société nationale des chemins de fer français,
 Transposition des gros vaisseaux, en médecine,
 Turbine Gaz-Vapeur, dans le domaine de la production d'énergie,
 Turbine à Géométrie Variable, dans le domaine des moteurs thermiques,
 Télescope Germanium Vertical, une expérience de recherche fondamentale du CNRS sur la double désintégration bêta

Autres 
 Andry TGV, surnom de l'homme politique malgache Andry Nirina Rajoelina, fondateur et chef de file du mouvement politique malgache TGV (Tanora Gasy Vonona, soit en français Jeune Malgache en Mouvement).
 Targovichté en Bulgarie, selon la liste des codes AITA des aéroports,
 Téquila Gin Vodka, mélange de ces trois alcools
 , allusion au TGV dans l'album de bande dessinée Astérix et Latraviata

Références